Флора на република България (до 1990 г. – Флора на Народна република България) е монографична поредица изработвана от Института по ботаника към БАН, а след преструктурирането на академията (2000 г.) – от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Монографията има за цел да опише растителното многообразие на България и да предостави определителни таблици за видовете. Книгите съдържат също и разпространение и описание на много от видовете и оригинални илюстрации.

Книги 
Флора на Народна република България:
 Том 1. 1963, 508 с.
Глав. ред. Даки Йорданов; Автори – Н. Стоянов и др.
 Том 2. 1964, 426 с.
Глав. ред. Даки Йорданов; Автори – Н. Стоянов и др.

 Том 3. 1966, 638 с.
Редактори – Д. Йорданов, Б. Кузманов; Автори – Ив. Асенов и др.
 Том 4. 1970, 748 с.
Редактори – Д. Йорданов, Ст. Кожухаров
 Том 5. 1973, 442 с., 84 илюстрации – сем. Розови (Rosaceae) с 29 рода и 207 вида.
Редактори – Ст. Вълев и Ив. Асенов; Автори – Ив. Асенов, Ст. Вълев, Ст. Димитров, акад. Д. Йорданов, М. Маркова
 Том 6. 1976. 592 с., 93 илюстрации – сем. Бобови (Fabaceae) с 57 рода и 320 вида.
Редактор – Даки Йорданов; Автори – Ст. Вълев, Ст. Кожухаров, Б. Кузманов
 Том 7. 1979, 530 с.
Редактор – Б. Кузманов; Автори – Н. Андреев и др.
 Том 8. 1982, 518 с.
Редактор – С. Кожухаров; Автори – Н. Андреев и др.
 Том 9. 1989, 540 с.
Редактор – Б. Кузманов; Автори – Н. Андреев и др.
Флора на Република България:
 Том 10. 1995, 430 с. ISBN 978-954-430-366-2 – включва 10 семейства – Живеничеви (Scrophulariaceae), Гологлавчеви (Globulariaceae), Страшникови (Acanthaceae), Силиврякови (Gesneriaceae), Воловодецови (Orobanchaceae), Лентибулареви (Lentibulariaceae), Живовлекови (Plantaginaceae), Бъзови (Caprifoliaceae), Мошкови (Adoxaceae) и Дилянкови (Valerianaceae)
Редактори – С. И. Кожухаров, Б. А. Кузманов; Автори – Н. Андреев и др.
 Том 11. 2012, 525 с. ISBN 978-954-322-522-4 – Включва 262 вида (61 рода, 4 сем.)
Редактори – Минчо Евтимов Анчев и С. И. Кожухаров; Автори – Минчо Евтимов Анчев, В. Владимиров, Чавдар Василев Гусев, Богдан Антонов Кузманов, д-р Ана Василева Петрова; Илюстратор – Димитър В. Влаев

Азбучен индекс на семействата, разгледани в поредицата

Източници

Вижте също 
 Фауна на България (монография)
 Гъбите в България (монография)

Научни книги

Български книги